Іван Петражицький-Кулага (? — 1635) — шляхтич гербу Пелеш, козацький отаман.
 Петражицький Лев Йосипович (польськ. Leon Petrażycki) (13 квітня 1867 - 15 травня 1931) — російський і польський вчений, правознавець, соціолог, філософ.